Сезон НБЛ 1940/41 — стал 4-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 7 команд, которые провели по 24 игры в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Ошкош Олл-Старз». В финале «Олл-Старз» победили в двух играх команду «Шебойган Рэд Скинс».

В межсезонье команда «Индианаполис Каутскис» отказалась от участия в предстоящем чемпионате.

Регулярный сезон

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Полуфиналы

Ошкош Олл-Старз — Акрон Файрстоун Нон-Скидс 2-0 (30:28, 47:41).

Шебойган Рэд Скинс — Детройт Иглс 2-1 (32:43, 22:19, 54:40).

Финал НБЛ

Ошкош Олл-Старз — Шебойган Рэд Скинс 2-0 (53:38, 54:36).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Бен Стивенс, Акрон Гудиер Уингфутс
 Новичок года НБЛ: Эд Садовски, Детройт Иглс
 Тренер года НБЛ: Джордж Хотчкисс, Ошкош Олл-Старз

 Первая сборная всех звёзд:
 Лерой Эдвардс (Ошкош Олл-Старз)
 Бадди Дженнетт (Детройт Иглс)
 Джек Озберн (Акрон Файрстоун Нон-Скидс)
 Эд Садовски (Детройт Иглс)
 Чарли Шипп (Ошкош Олл-Старз)
 Бен Стивенс (Акрон Гудиер Уингфутс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Боб Кэлихан (Детройт Иглс)
 Билл Хэпак (Чикаго Брюинз)
 Уибс Кауц (Чикаго Брюинз)
 Бобби Неу  (Хэммонд Кайзер Олл-Американс)
 Джейк Пелкингтон (Акрон Гудиер Уингфутс)
 Ральф Вон (Чикаго Брюинз)

Комментарии

Ссылки 
 1940-41 National Basketball League Standings
 1940-41 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1940/1941